Забіла — українське прізвище (русифіковане або полонізоване — Забела, Забело, Забелло, Забілло):

 Забіла Віктор Миколайович — український поет-романтик.
 Забіла Іван Іванович — історик, генеалог.
 Забіла Іван Петрович — знатний військовий товариш.
 Забілло (Забелло) Катерина Василівна — українська військова і громадська діячка.
 Забілло (Забелло) Микола Миколайович — український військовий і громадський діяч.
 Забіла Михайло Тарасович (? — близько 1740) — генеральний суддя (1728) Війська Запорізького, дід князя Олександра Безбородька.
 Забіла Наталя Львівна — українська письменниця, поетеса.
 Забіла (Забелло) Пармен Петрович — український скульптор, академік Імператорської Санкт-Петербурзької академії мистецтв.
 Забіла Петро Михайлович — український державний діяч.
 Забіла Степан Петрович — український шляхтич, політичний та військовий діяч Лівобережної України.
 Забіла-Врубель Надія Іванівна — українська оперна співачка.
 Забелло Юзеф — державний і військовий діяч Великого князівства Литовського та Річі Посполитої.
 Забела Юрій Володимирович — голова Житомирської обласної державної адміністрації (2007—2010).

Див. також 
 Забіли — український старшинській рід.

Українські прізвища